Il doppio del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Guillermo Alcaide e Adrián Menéndez Maceiras erano i detentori del titolo.  Alcaide non ha partecipatp.  Menéndez ha fatto coppia con Jaroslav Pospíšil, ma ha perso nei quarti di finale.

Walter Trusendi e Matteo Viola hanno battuto in finale Evgenij Donskoj e Andrej Kuznecov 1–6, 7–6(7–5), [10–3].

Teste di serie

  Adrián Menéndez Maceiras /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)
  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (primo turno)

  Daniel Muñoz de la Nava /  Simone Vagnozzi (semifinali)
  Aljaksandr Bury /  Mateusz Kowalczyk (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2012